Greim bezeichnet die folgenden Orte:
 Greim (Gemeinde Deutschlandsberg), Katastralgemeinde von Deutschlandsberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Greim (Wölzer Tauern), , Berg in den Wölzer Tauern

Greim ist der Familienname folgender Personen:
 August Greim (1895–1975), deutscher Politiker (NSDAP)
 Friedrich Greim (1824–1913), Landtagsabgeordneter Großherzogtum Hessen
 Georg Greim (1866–1946), deutscher Geograph und Meteorologe
 Robert von Greim (1892–1945), deutscher Generalfeldmarschall
 Helmut Greim (* 1935), deutscher Toxikologe, früher Vorsitzender der MAK-Werte-Kommission der DFG
 Horst Kurt Greim (1933–2008), evangelischer Theologe
 Rolf Greim (* 1953), deutscher Kameramann